Topraklı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Topraklı (Bismil), Ortschaft im Landkreis Bismil der türkischen Provinz Diyarbakır
 Topraklı (Erciş), Ortschaft im Landkreis Erciş der türkischen Provinz Van
 Topraklı (İdil), Ortschaft im Landkreis İdil der türkischen Provinz Şırnak
 Topraklı (Karaisalı), Ortschaft im Landkreis Karaisalı der türkischen Provinz Adana
 Topraklı (Karataş), Ortschaft im Landkreis Karataş der türkischen Provinz Adana